Apache kan syfta på:
 
 Apacher – kollektivt namn för sex kulturellt likartade urbefolkningsgrupper i Nordamerika
 Apache – varieteter av ett sydathabaskiskt språk som talas av apacher, se Athabaskiska språk

Kultur 
 Apache (subkultur) – en kriminell subkultur i Paris kring sekelskiftet 1900.
 Les Apaches – en grupp med musiker och konstnärer i Paris i början av 1900-talet
 Apache (dans) – en dans med ursprung i Paris i början av 1900-talet  
 Apache (film) – en amerikansk film från 1954
 Apache (låt) – en låt av The Shadows, först utgiven 1960, även inspelad av The Sugarhill Gang
 Apaches – en musikgrupp från Göteborg grundad 1963
 Apache (band) – Stefan Sundströms kompband 1988-1997, även om bandnamnet slutade användas efter 1994 års Vitabergspredikan
 Apache (serietidning) – en svensk serietidning 1980–1981
 Les Apaches – en grupp franska musiker och konstnärer som bildades ungefär år 1900

Företag 
 Apache HTTP Server – webbserver utgiven av Apache Software Foundation
 Apache Software License – licens för öppen källkod utgiven av Apache Software Foundation
 Boeing AH-64 Apache – en attackhelikopter
 Apache (robot) – robot utvecklad av europeiska vapentillverkaren MBDA
Apache Software Foundation – en organisation som tillhandahåller en infrastruktur för utveckling av programvara vilka baseras på öppen källkod.

Zoologi 
 Apache (djur) – släkte av insekter